Амбі́цький — українське прізвище. Жіночий відповідник — Амбі́цька.

Відомі носії 
 Амбіцький Мирон Іванович (1928) — український скульптор, молодший брат Юрія Амбіцького.
 Амбіцький Юрій Іванович (1927) — український скульптор, старший брат Мирона Амбіцького.

Прізвища на -цький‎